Broken Arrow kan syfta på

 Broken Arrow, Oklahoma – stad i Oklahoma
 Broken Arrow (film, 1950)– en westernfilm från 1950 som vann en Golden Globe
 Broken Arrow (film, 1996) – en actionfilm från 1996 med John Travolta
 Broken Arrow (TV-serie) – gick mellan 1956 och 1960
 Broken Arrow (musikalbum)– med Neil Young och Crazy Horse från 1996
 Broken Arrow (sång, Buffalo Springfield) – med Buffalo Springfield från 1966
 Broken Arrow (sång, Robbie Robertson) – från 1987 av Robbie Robertson och senare inspelad med Rod Stewart
 Broken arrow (kodord) – ett kodord inom den amerikansk militären